Басайл:

 Басайл — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Басайл — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.